Гранди () — итальянская фамилия.

 Гранди, Бруно (1934—2019) — деятель итальянского и международного олимпийского движения.
 Гранди, Гвидо (1671—1742) — итальянский философ, математик и инженер.
 Гранди, Гвидо (1886—1970) — итальянский энтомолог, профессор, академик Национальной академии деи Линчеи.
 Гранди, Джулия (род. 1987) — бывшая российская порноактриса, в настоящее время — продюсер и режиссёр порнографических фильмов.
 Гранди, Дино (1895—1988) — итальянский политик-фашист, организатор свержения Муссолини.
 Гранди, Серена (род. 1958) — итальянская актриса, секс-символ 1980-90-х годов.
 Гранди, Филиппо (род. 1957) — итальянский дипломат.

Топоним 
 Гранди () — город в штате Виргиния, США.